Niemcy:
 Naurath (Eifel) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Naurath (Wald) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg